Benjamin Flores (jornalista)
 Benjamin Flores (pugilista)
 Benjamin Flores Jr.

Desambiguação